Салнис, Сергей Владиславович (род. , Николаев, Украинская ССР, СССР).

Учеба 
 СШ №24 в Нерюнгри Республики Саха (Якутия);
 Кемеровская Государственная академия культуры и искусств;
 Прошел курсы Школы менеджмента Йельского университета, США;
 Прослушал курс повышения квалификации по программе «Обучение руководителей, специалистов предприятий и предпринимателей управлению финансами» в рамках целевой программы г.Москвы «Подготовка кадров для рыночной экономики в г.Москве на 2004 – 2006 г.»;
 Прошел профессиональную переподготовку по программе "Экономика и управление на предприятии".

Общественно-политическая деятельность 
 Заместитель Председателя, затем Председатель Союза молодежи Республики Саха (Якутия) (с 1998 по 2003 г.);
 Председатель Союза молодежи г. Якутска (с 1999 по 2002 г.);
 Руководитель Секретариата Республиканской политической общественной организации «КОНГРЕСС ЯКУТИИ» г.Якутск (2002 г.);

Деятельность в области спорта 
 Президент Федерации танцевального спорта Республики Саха (Якутия) (с 1994 г. по 2012 г.);
 Член Президиума Федерации танцевального спорта России (с 2002 по 2007 г.);
 Президент Федерации танцевального спорта России (с 2012 г. по 2017 г.);

Семья 
Жена Ольга, сын Владислав (1994), дочь Анна Николь (2010)